Johannes Andersen har flere betydninger:

 Johannes Andersen (musiker)
 Johannes Andersen (samfundsforsker)
 Johannes Andersen (fodboldspiller)
 Johannes Andersen (skuespiller)